|-
| 182401 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182402 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182403 - ||  || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182404 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182405 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182406 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182407 - ||  || 10 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 182408 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182409 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182410 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182411 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182412 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182413 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182414 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182415 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182416 - ||  || 10 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182417 - ||  || 14 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 182418 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 182419 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182420 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182421 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182422 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182423 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182424 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182425 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182426 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182427 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182428 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182429 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182430 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182431 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182432 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182433 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182434 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182435 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182436 - ||  || 17 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 182437 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182438 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182439 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182440 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182441 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182442 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182443 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182444 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182445 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182446 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182447 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182448 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182449 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182450 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182451 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182452 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182453 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182454 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182455 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182456 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182457 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182458 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182459 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182460 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182461 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182462 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182463 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182464 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182465 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182466 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182467 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182468 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182469 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182470 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182471 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182472 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182473 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182474 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182475 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 182476 - ||  || 22 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 182477 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182478 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182479 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182480 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182481 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182482 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182483 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182484 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182485 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182486 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182487 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182488 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182489 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182490 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182491 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182492 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182493 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182494 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182495 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182496 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182497 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182498 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182499 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 182500 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-